Le qualificazioni del singolare del BRD Bucarest Open 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrati le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Misa Eguchi (qualificata)
  Isabella Šinikova (qualificata)
  Elica Kostova (qualificata)
  Marina Mel'nikova (secondo turno)

  Susanne Celik (secondo turno)
  Rebecca Šramková (secondo turno)
  Xu Shilin (terzo turno, Lucky loser)
  Jovana Jakšić (primo turno)

Qualificate 

  Misa Eguchi
  Isabella Šinikova

  Elica Kostova
  Nadia Podoroska

Lucky Loser 

  Xu Shilin

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

BRD Bucarest Open 2016
WTA Tour 2016